СМ, См., См, см — аббревиатура, сокращение, которое имеет много значений:

Аббревиатура

Общество 
 СМ — Совет министров
 СМ — Синдром
 СМ — Секретные материалы
 СМ — Союз молодёжи

Наука 
 СМ — Стандартная модель в физике элементарных частиц
 СМ — Сопротивление материалов, сопромат
 СМ — Строительная механика, строймех

В технике

Обозначения 
 СМ ЭВМ — «серия малых» ЭВМ, созданных в конце 1970-х — начале 1980-х годов в странах-членах СЭВ.
 СМ — семейство советских спортивных малокалиберных винтовок производства ОАО «Ижмаш» под патрон 5,6×15 мм. Известны модели СМ-1, СМ-2, СМ-2-1 и СМ-3. Также выпускается охотничий карабин СМ-2КО.
 СМ — исследовательский ядерный реактор, находится в Научно-исследовательском институте атомных реакторов.
 СМ — семейство советских корабельных и береговых артустановок и вспомогательных систем корабельной артиллерии:
 СМ-31 и СМ-31-1 — трехорудийная башня калибра 305 мм. В серию не пошла.
 СМ-9 и СМ-9-1 — береговая буксируемая калибра 152 мм. В серию не пошла, вместо неё на вооружение приняли СМ-4.
 СМ-2-1 и СМ-62 калибра 130 мм.
 СМ-4 и СМ-4-1 береговая буксируемая калибра 130 мм.
 СМ-5, СМ-5-1 и СМ-52 калибра 100 мм.
 КСМ-65 береговая буксируемая калибра 100 мм.
 СМ-24-ЗИФ калибра 57 мм.
 СМ-7 — автоматическая пушка калибра 45 мм. На её основе были созданы одноорудийные (СМ-21-ЗИФ), двухорудийные (СМ-16) и четырехорудийные (СМ-20-ЗИФ) артустановки.

Сокращения

Наука, техника 
 СМ — самолётный метеорограф
 СМ — самоходная машина
 СМ — сбивальная машина
 СМ — сверлильная машина
 СМ — семяочистительная машина
 СМ — сепарирующая машина
 СМ — сигнальная мина
 СМ — силиконовая машина
 СМ — системная магистраль
 СМ — снегоуборочная машина
 СМ — сталеструйная машина
 СМ — стиральная машина
 СМ — строммашина (машина для производства строительных материалов)
 СМ — стыковочный механизм, стыковочный модуль
 СМ — судно-мишень
 СМ — схема-микромодуль
 СМ — счётная машина
 СМ — сшивальная машина
 СМ — сырьевая мельница
 СМ — специальное машиностроение

Топонимы 
 СМ – Северная Македония

СМИ, печатные издания 
 СМ — «Словарные материалы» — серия словарей.
 СМ — Справочник машиностроителя
 СМ — «Советская музыка», журнал.
 СМ — «Спартак Москва», www.spartak.msk.ru.
 СМ — «Супер маркет», газетная рубрика.
 СМ — «Сельская молодёжь», журнал, Москва.
 СМ — «Советская молодёжь», рижская газета.
 СМ — «Советский моряк», журнал, устар.

Мониторинг 
 СМ — «Социальный мониторинг», центр
 СМ — Служба мониторинга Росгидромета
 СМ — средства мониторинга
 СМ — сведения мониторинга

См, см 
 см — сантиметр
 См — Книга Самуила или пророк Самуил. См. также сокращения в Библии.
 См — сименс
 См — смешанный поезд
 см. — смеситель
 см. — смотри
 см — смотрено

См. также 
 SM / Sm / CM / Cm
 ГТ-СМ
 СМ-Лига
 СМ Панк
 СМ-лига 2006/2007
 СМ-Сейлор Мун

Примечания